Podhajczyki (ukr. Підгайчики) – wieś na Ukrainie w rejonie zborowskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Zobacz też 
 Podhajczyki (ujednoznacznienie)

Linki zewnętrzne 
 

Rejon zborowski
Wsie w obwodzie tarnopolskim